Susquehannock o Conestoga – tribù di nativi americani
 Conestoga – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Conestoga –  carro trainato da animali a ruote alte adatto al trasporto pesante
 Conestoga – razzo vettore progettato e realizzato dalla Space Services Inc. of America 
 Studebaker Conestoga – automobile della Studebaker